Ernst Lissauer (1882-1937), poète et dramaturge allemand ;
 Jack J. Lissauer (né en 1957), scientifique américain.